Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1981 года — 3-й чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд ФИФА, который прошёл в Австралии с 3 октября по 18 октября. Чемпионом мира впервые стала сборная ФРГ, обыграв в финале сборную Катара со счётом 4:0.

Стадионы 
 Лэнг Парк, Брисбен — 52 500 мест (групповой турнир)
 Олимпик-парк, Мельбурн — 18 500 мест (групповой турнир, четвертьфиналы, полуфиналы)
 Хайндмарш Стэдиум, Аделаида — 17 000 мест (групповой турнир, матч за третье место)
 Брюс Стэдиум, Канберра — 25 011 мест (групповой турнир, четвертьфиналы)
 Спортс Граунд, Сидней — 35 000 мест (групповой турнир, четвертьфиналы)
 Ньюкасл Стэдиум, Ньюкасл — 26 164 мест (групповой турнир, четвертьфиналы)
 Крикет Граунд, Сидней — 46 000 мест (полуфиналы, финал)

Квалификация 

 1.Дебютанты чемпионата мира.

Составы команд

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

4 гола
 Тахер Амер ( Египет)
 Марк Куссас ( Австралия)
 Ральф Лозе ( ФРГ)
 Роланд Вольфарт ( ФРГ)
3 гола
 Хишам Салех ( Египет)
 Роналду ( Бразилия)
 Халид Аль-Мохамеди ( Катар)
 Майкл Смолл ( Англия)
 Бадир Белеаль ( Катар)
 Нил Уэбб ( Англия)

Участники «взрослого» чемпионата мира 
Следующие игроки принявшие участие в этом молодёжном чемпионате мира затем приняли участие во «взрослом» чемпионате мира по футболу

 Камерун
 Ален Эёбо Маконго — участник чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча.
 Эрнест Эбонг — участник чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча.
 Луи-Поль М’Феде — участник чемпионата мира 1990 года, 5 матчей. Участник чемпионата мира 1994 года, 3 матча
 Бонавантюр Джонкеп — участник чемпионата мира 1990 года, 1 матч.
 Египет
 Тарек Солиман — участник чемпионата мира 1990 года, 1 матч.
 Алаа Майхуб — участник чемпионата мира 1990 года, ни одного сыгранного матча.
 Южная Корея
 Кан Дык Су — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Чхои Сун Хо — участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча, 1 гол. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Ким Сам Су — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Чхве Ин Ён — участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча, 6 пропущенных голов. Участник чемпионата мира 1994 года, 3 матча, 5 пропущенных голов.
 Англия
 Нил Уэбб — участник чемпионата мира 1990 года, 1 матч.
 Италия
 Джузеппе Гальдеризи — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 Риккардо Ферри — бронзовый призёр чемпионата мира 1990 года, 7 матчей.
 Польша
 Рышард Тарасевич — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч.
 Ян Урбан — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 Дариуш Дзекановский — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 Юзеф Вандзик — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Румыния
 Иоан Андоне — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Мирча Редник — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Гаврил Балинт — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча, 2 гола.
 Испания
 Франсиско — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 Мексика
 Карлос Муньос — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 Рауль Сервин — участник чемпионата мира 1986 года, 5 матчей, 1 гол.
 Адриан Чавес — участник чемпионата мира 1994 года, ни одного сыгранного матча.
 США
 Джон Столлмайер — участник чемпионата мира 1990 года, 2 матча.
 Аргентина
 Хорхе Бурручага — Чемпион мира 1986 года, 7 матчей, 2 гола. Серебряный призёр чемпионата мира 1990 года, 7 матчей, 1 гол.
 Нестор Клаусен — Чемпион мира 1986 года, 1 матч.
 Карлос Тапия — Чемпион мира 1986 года, 2 матча.
 Серхио Гойкочеа — серебряный призёр чемпионата мира 1990 года, 6 матчей, 3 пропущенных голов. Участник чемпионата мира 1994 года, ни одного сыгранного матча.
 Бразилия
 Жозимар — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча, 2 гола.
 Мауро Галван — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Жулио Сезар — участник чемпионата мира 1986 года, 5 матчей.
 Уругвай
 Хорхе Да Сильва — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Энцо Франческоли — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча, 1 гол. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Нельсон Гутьеррес — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Хосе Батиста — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Карлос Агилера — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Адольфо Сеоли — участник чемпионата мира 1990 года, ни одного сыгранного матча.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд на сайте FIFA.com 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд на сайте rsssf.com

Международные соревнования по футболу в Австралии
Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
1981 год в футболе
Октябрь 1981 года
1981 год в Австралии
Чемпионаты мира в Австралии
Футбол